Wayne H. Schubert é um meteorologista estadunidense, PhD em meteorologia pela Universidade da Califórnia (1973) e membro do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade do Estado do Colorado. É autor de diversas pesquisas sobre a formação e dinâmica de ciclones tropicais, além de ser pesquisador do Grupo de Pesquisas Wayne Schubert, que estuda a dinâmica da atmosfera.

Ligações externas
 
 

Meteorologistas dos Estados Unidos